Unity Line - польская судоходная компания - оператор грузо-пассажирских паромов Ro-Ro.

Является дочерней компанией польской судоходной компании Polska Żegluga Morska.

Обслуживает линию между Свиноуйсьце (Польша) и шведскими портами Истад и Треллеборг.

По состоянию на 2013 год располагала флотом из шести паромов общим дедвейтом около 100 тыс. тонн:
 Skania
 Gryf
 Wolin
 Galileusz
 Jan Śniadecki
 Kopernik
 Polonia

Примечания 

Судоходные компании Польши